Коваля () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомский повят Мазовецкого воеводства.

Демография 

По данным официального сайта гмины численность населения на 23 августа 2011 года составляла 11 377 человек. Плотность населения — 152,3 чел./км².

Сельские округа 
 Аугустув
 Бардзице
 Домбрувка-Заблотня
 Грабина
 Хута-Мазовшаньска
 Коньчице-Колёня
 Косув-Венкши
 Котарвице
 Коваля-Стемпоцина
 Людвинув
 Малишув
 Мазовшаны
 Млодоцин-Мнейши
 Пажнице
 Романув
 Рожки
 Руда-Мала
 Траблице

Соседние гмины 
 Гмина Ороньско
 Радом
 Гмина Скарышев
 Гмина Вежбица
 Гмина Волянув

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Гмины Мазовецкого воеводства